Зуево — хутор в муниципальном образовании «город Армавир» Краснодарского края России. Входит в состав Заветного сельского округа.

География 
Хутор расположен в юго-восточной части края, на правом берегу реки Уруп, в 1 км к западу от станицы Советская Новокубанского района.

История 
Согласно Закону Краснодарского края от 1 апреля 2004 года № 684-КЗ хутор Зуево вошёл в состав образованного муниципального образования город Армавир.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги и дорога местного значения «подъезд к х. Зуево».

Остановка общественного транспорта

Примечания 

Населённые пункты городского округа Армавир